Het ATP-toernooi van Johannesburg (officieel het South African Open) van 1995 vond plaats van 3 tot en met 9 april in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg. Het toernooi werd gespeeld op hardcourt in Ellis Park.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Johannesburg
ATP-toernooi van Johannesburg